Влади́мир Серге́евич Серге́ев:
 Сергеев, Владимир Сергеевич (1883—1941) — советский историк античности.
 Сергеев, Владимир Сергеевич (1911—1999) — Герой Социалистического Труда.